Der Global Militarization Index (Deutsch: Globaler Militarisierungsindex) ist ein von dem Bonn International Center for Conversion erstellter Index, der die Militarisierung verschiedener Gesellschaften misst.

Methodologie 
Der Global Militarization Index setzt sich aus den drei folgenden Kategorien zusammen:

Militärausgaben: Höhe der Militärausgaben im Verhältnis zu den Gesundheitsausgaben als Anteil des Bruttoinlandsprodukts.

Militärpersonal: Anzahl der aktiven Streitkräfte im Verhältnis zur Bevölkerung und im Verhältnis zu der Anzahl an praktizierenden Ärzten. Das paramilitärische Personal wurde hier einbezogen, da in vielen Ländern das reguläre Militär allein die Gesamtgröße der Streitkräfte nicht angemessen widerspiegelt. Die Anzahl der Reservekräfte im Verhältnis zu der Bevölkerung fließt ebenfalls in diese Kategorie ein.

Schwere Waffen: Anzahl der schweren Waffen im Verhältnis zur Bevölkerung. Schwere Waffen sind hier alle militärischen Ausrüstungsgegenstände, die in eine der vier Kategorien passen: gepanzerte Fahrzeuge (gepanzerte Personenträger, leichte Panzer, Kampfpanzer), Rohr- und Raketenartillerie (selbstfahrend/geschleppt) Kaliber 100 mm, Kampfflugzeuge (Kampfhubschrauber, Starrflügel-Kampfflugzeug) und große Kriegsschiffe (U-Boote, große Schiffe über Korvettengröße).

Länder nach Global Militarization Index  
Folgende Liste sortiert die Länder nach ihrem Militarisierungsgrad laut dem Global Militarization Index 2020, der im Oktober 2021 veröffentlicht wurde und dessen Angaben für das Jahr 2019 gelten. Angegeben sind zudem die Werte in den drei Kategorien Militärausgaben, Militärpersonal und schwere Waffen. Nicht alle Länder der Welt sind im Index vorhanden, da zu Ländern wie z. B. Nordkorea oder Eritrea keine ausreichende Menge an Daten ermittelt werden konnte.

Entwicklung des Global Militarization Index (1990–2018) 
Folgende Liste zeigt die historische Entwicklung der Platzierungen aller jemals im Index gelisteter Länder seit dem Jahr 1990. Ist eine Spalte leer, war das entsprechende Land im jeweiligen Jahr nicht im Index gelistet.

Siehe auch 
Liste der Streitkräfte
Global Firepower Index

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
Sozialwissenschaftliche Kennzahl
Liste (Militär)